Пуидраге́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Эньян. Округ коммуны — Миранд.

Код INSEE коммуны — 32325.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 610 км к югу от Парижа, в 115 км западнее Тулузы, в 45 км к западу от Оша.

На северо-востоке коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 145 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 83 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 60 были экономически активными, 23 — неактивными (показатель активности — 72,3 %, в 1999 году было 73,8 %). Из 60 активных жителей работали 53 человека (25 мужчин и 28 женщин), безработных было 7 (1 мужчина и 6 женщин). Среди 23 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 15 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Сезара (VI век)
 Руины замка Латран

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер